Okręty US Navy o nazwie USS "Harding", pochodzącej od Setha Hardinga:
 Pierwszy "Harding" (DD-91) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w czasie I wojny światowej
 Drugi "Harding" (DD-625) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1943-1945. 

Harding